The Mark II Purple Singles to składanka utworów zespołu Deep Purple z lat 1969–1972. Album wydany zarówno na winylu jak i CD.

Lista utworów

Wydanie CD

Wydanie LP

strona 1 (live)

strona 2 (studio)

Wykonawcy 
 Ritchie Blackmore – gitara
 Ian Gillan – śpiew, harmonijka
 Roger Glover – gitara basowa
 Jon Lord – pianino, organy, instrumenty klawiszowe
 Ian Paice – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 AllMusic The Mark II Purple Singles

Albumy kompilacyjne Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 1979